«Солёное детство» — автобиографическое эссе Александра Гезалова, впервые опубликованное в 2002 году в журнале «Север» (номера 1, 2, 3) и изданное в виде отдельной книги издательством «Благо» в 2005 году.

Книга откровенно повествует о жизни детей-сирот в советских детских домах 70-80х от имени воспитанника, прошедшего через эту систему от начала до конца.

Эссе удостоено премии журнала «Север» в 2003 году 

В 2005 году журнал «Север» опубликовал вторую часть эссе под заголовком «Преодоление». Также, в 2005 году книга была озвучена московским звукорежиссером Михаилом Селивановым

Ссылки 
 «Солёное детство»
 «Преодоление» 2-я часть

Примечания 

Книги 2005 года
Детские дома